Panina és una subtribu d'hominini que només inclou un gènere vivent, Pan. També s'hi han assignat alguns gèneres fòssils, però no s'ha pogut confirmar amb tota certesa que realment pertanyin a aquest grup.

Homininis